Теміртау — місто, Темиртауська міська адміністрація, Карагандинська область, Казахстан
 Теміртау — селище міського типу, Таштагольський район, Кемеровська область, Росія